Michael Agazzi (* 3. červenec 1984, Ponte San Pietro, Itálie) je italský fotbalový brankář, odchovanec klubu Atalanta BC. Působil v mnoha klubech v Itálii. V současnosti chytá za klub US Cremonese ve druhé lize. Nikdy nereprezentoval Itálii i když byl nominován 16. května 2013 na přátelský zápas .

Statistiky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Narození v roce 1984
Žijící lidé
Italští fotbalisté
Fotbaloví brankáři
Muži
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté US Sassuolo Calcio
Fotbalisté US Foggia
Fotbalisté Cagliari Calcio
Fotbalisté AC ChievoVerona
Fotbalisté Middlesbrough FC
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté AC Cesena
Fotbalisté Ascoli Calcio
Fotbalisté US Cremonese
Narození 3. července